Pessegueiro, mot portugais signifiant « pêcher », peut aussi désigner :

Toponymie

Pessegueiro, une des paroisses civiles de la municipalité de Pampilhosa da Serra, située dans le district de Coimbra ;
l'île de Pessegueiro, petite île de l'océan Atlantique, située au large du territoire continental de la paroisse de Porto Covo (dépendant de la municipalité de Sines, dans le district de Setúbal), paroisse à laquelle elle est rattachée.

Homonymie de toponyme